Scanalatura in geometria descrittiva
Scanalatura in architettura, riferita principalmente alle concavità semicilindriche tracciate verticalmente lungo i fusti negli ordini architettonici.